Marie Adelheid Amálie Klotylda Sasko-Kobursko-Saalfeldská, : Marie Adelheid Amalie Clotilde, Prinzessin von Sachsen-Coburg und Gotha, Herzogin zu Sachsen; 8. července 1846, Neuilly – 3. června 1927, Alcsút) byla rodem saská princezna, provdaná rakouská arcivévodkyně.

Život 
Klotylda byla třetím potomkem a starší ze dvou dcer Sasko-Kobursko-Gothajského vévody Augusta a francouzské princezny Klementiny Orleánské. Její nejmladší bratr Ferdinand byl od roku 1908 carem v Bulharsku.

V roce 1864 se v Koburgu konala její svatba s rakouským arcivévodou z uherské linie Habsbursko-Lotrinské dynastie, Josefem Karlem (1833–1905), žijícím v Maďarsku na rodinném statku v Alcsutu. Svého muže přežila o 22 let a místem jejího odpočinku se stala Budapešť.

Potomci 
Z manželství trvajícího 41 let se narodilo sedm dětí, z nichž se šest dožilo dospělosti:
 Alžběta (18. března 1865 – 7. ledna 1866)
 Marie Dorotea (14. června 1867 – 6. dubna 1932), ⚭ 1896 Filip Orleánský (6. února 1869 – 28. března 1926), vévoda orleánský
 Markéta Klementina (6. července 1870 – 2. května 1955), ⚭ 1890 Albert z Thurn-Taxisu (8. května 1867 – 22. ledna 1952), kníže Thurn-Taxis
 Josef August (9. srpna 1872 – 6. července 1962), ⚭ 1893 Augusta Bavorská (28. dubna 1875 – 25. června 1964), vnučka Františka Josefa I.
 Ladislav Filip (16. července 1875 – 6. září 1895), tragicky zahynul při lovu, svobodný a bezdětný
 Alžběta Klotylda (9. března 1883 – 8. února 1958), svobodná a bezdětná
 Klotylda (9. května 1884 – 14. prosince 1903), svobodná a bezdětná

Vývod z předků

Odkazy

Literatura

Externí odkazy 
 
 Klotylda Sasko-Kobursko-Saalfeldská na stránkách The Peerage
 Sasko-Kobursko-Saalfeldská dynastie na str. Genealogy euweb

Klotylda
Klotylda
Arcivévodkyně
Narození v roce 1846
Narození 8. července
Narození v Neuilly-sur-Seine
Úmrtí v roce 1927
Úmrtí 3. června
Úmrtí v župě Fejér
Pohřbení v Budapešti
Ženy
Sasko-kobursko-gothajské princezny